Екатеринго́ф (, Katharinenhof, то есть «двор Екатерины») — исторический пейзажный парк на юго-западе Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ведущий свою историю с петровского времени, когда в устье речки Екатерингофки был выстроен Подзорный дворец. В 1933 году переименован в парк имени 1-го Мая, затем в 1948 году в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Первоначальное название было возвращено в 1992 году.

Расположение 

Расположен на острове Екатерингофском, ограниченном рекой Екатерингофкой, Бумажным каналом и рекой Таракановкой в Адмиралтейском районе на границе с Кировским районом в историческом районе Нарвской заставы у современной площади Стачек со станцией метро «Нарвская». От площади Стачек к парку ведёт Перекопская улица. По Лифляндской улице через парк организовано трамвайное и автомобильное движение.

Поблизости расположен Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (бывший ЛТИ ЦБП). В районе преобладает дореволюционная, конструктивистская и сталинская застройка.

Бой в устье Невы 

Одно из событий Северной войны, ставшее победоносным для русских войск, произошло рядом в устье Невы и стало этапом в закреплении России на территории будущего Санкт-Петербурга: русские солдаты во главе с Петром I и А. Д. Меншиковым взяли в плен два шведских корабля «Гедан» и «Астрильд» 6 мая 1703 года через несколько дней после взятия основной шведской твердыни на территории будущей российской столицы — крепости Ниеншанц в восточной части невской дельты. Это дало основание в последующие годы устраивать в Екатерингофе по указу Петра I майские праздники, ставшие весьма популярными у петербуржцев задолго до того, как рабочие маёвки в конце XIX века стали связываться с борьбой рабочих за свои права и международной солидарностью трудящихся.

Петровское время 

Деревянный Екатерингофский дворец появился в 1711 году на южном берегу устья реки Невы как загородная резиденция Екатерины I — жены Петра I. Эти земли Пётр подарил жене уже через несколько лет после отвоевания у шведов. Неподалёку на соседних островах находились и царский Подзорный дворец, и отведенные их дочерям усадьбы Анненгоф и Елизаветгоф (не сохранились).

От разобранного на дрова в 1926 году дворца императрицы получила название речка Екатерингофка, являющаяся западной границей всего парка и его старой, западной части.

Увеселительный парк 
В XIX веке Екатерингофский парк стал общедоступным местом гуляний и превратился в излюбленное место отдыха петербуржцев. Проспект Римского-Корсакова, ведущий из центра города в сторону парка, в то время назывался Екатерингофским.
В 1823 году по инициативе военного генерал-губернатора Петербурга графа М. А. Милорадовича парк был благоустроен и капитально преобразован постройкой новых зданий, спроектированных архитектором О. Монферраном. В 1830-е Екатерингоф стал местом традиционных гуляний петербуржцев. Особенно многолюдными были гулянья в день 1 мая, городского праздника весны. «Место сие, — писала I мая 1824 года газета „Русский инвалид“, — прежде столь уединенное и мало украшенное Искусством, превратилось ныне, как бы некоторым очарованием, в прекрасные сады и гульбища»

В парке по проектам О. Монферрана были построены павильоны, свободно размещённые в пространстве и оформленные в разных неостилях. Вблизи берега Екатерингофки встали два деревянных павильона «в готическом вкусе»: Ферма с башенкой-бельведером и Львиный павильон, увенчанный высоким шпилем. По другую сторону прогулочного шоссе, в пейзажной части парка Монферран построил большой павильон также в готическом стиле, предназначенный для концертов и летних балов. Этот павильон назывался «вокзалом» (так в России стали называть разные загородные и полузагородные сооружения, предназначенные для развлечения публики). «В готическом вкусе», со стрельчатыми арками, было возведено ещё одно большое здание: Катальная горка. Неподалёку от вокзала, в Детском садике, Монферран расположил Мавританский павильон (Pavilion Moresque), оформленный в экзотическом «восточном вкусе». А в некотором отдалении, рядом с небольшим живописным озером, Монферран построил здание Русского трактира. Парк окружала живописно петлявшая речка. Одной из достопримечательностей парка был первый в России новаторский цепной мост, спроектированный инженером П. Базеном. Четыре цепи моста опирались на пилоны, сделанные в виде массивных готических колонн.

По оценке доктора искусствоведения А. Л. Пунина, важность построенного Монферраном паркового комплекса в том, что он стал первым в истории русской архитектуры проявлением нового творческого метода, который шёл на смену классицизму и прокладывал дорогу эклектике.

Константин Тон построил неподалёку, на Старо-Петергофском проспекте, первый храм в русско-византийском стиле — Екатерининскую церковь (не сохранилась).

Екатерингоф часто упоминается в произведениях русской классической литературы, включая романы «Обломов» и «Идиот». С появлением Путиловского завода Екатерингоф превращается в фабрично-заводскую окраину города.

Советское время 

В советское время Парк, получивший название имени 30-летия ВЛКСМ, имел районное значение.

В ходе благоустройства парадной (восточной) части парка после войны там был установлен памятник героям Краснодона (копия памятника «Клятва», что в Краснодоне): молодым подпольщикам из организации «Молодая гвардия», боровшимся во время Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими оккупантами в Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР. На памятнике можно обнаружить профиль Сталина — это одно из трёх сохранившихся в Петербурге исторических скульптурных изображений генсека. В этой же части были устроены кафе, некоторое количество аттракционов и лодочная станция, сохранившиеся до XXI века.

В западной, более старой части парка в советский период появились небольшой стадион и конно-спортивная школа, действующие и в XXI веке. Эта часть парка более запущена.

Скульптуры «Моряк» и «Девушка с лентой» 
На берегу пруда, на стороне, противоположной памятнику героям Краснодона, в историческом пейзажном парке «Екатерингоф» были установлены скульптуры «Моряк» и «Девушка с лентой». От скульптур остались постаменты. Сами скульптуры были повреждены вандалами в 1990-х годах, тогда же сняты и отправлены на хранение в хозяйственный двор парка, а в 2006 году обе скульптуры украли. Восстанавливать их не планируется.

Современность 
В постсоветское время было предложено несколько проектов реконструкции западного Екатерингофа. В частности, предполагалось воссоздать на прежних местах парковые сооружения XVIII—XIX веков — Мавританский и Львиный павильоны, а также даже дворец Екатерины I. По состоянию на 2010 год был лишь залит бетоном фундамент одного из павильонов и установлена мемориальная табличка о первой русской морской победе, затем поврежденная вандалами. Проведён ремонт Лифляндской улицы, рассекающей парк на две части.

Достопримечательности 
 Архитектурно-планировочное решение парка с системой прудов.
 Памятник «Героям Краснодона».

В окрестностях расположены
 Нарвские триумфальные ворота.
 Подворье Валаамского монастыря.
 Дворец культуры имени А. М. Горького
 Нарвская (станция метро)
 Памятник Л. А. Говорову
 Церковь Богоявления на Гутуевском острове

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Парк Екатерингоф на сайте «Прогулки по С.-Петербургу»

Сады и парки Санкт-Петербурга
Адмиралтейский район